Alexander Kipnis – basso russo naturalizzato statunitense
 Jason Kipnis – giocatore di baseball statunitense
 Laura Kipnis – sociologa, saggista, critica d'arte e teorica e critica della cultura contemporanea statunitense